По́ттер () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Поттер, Беатрис (1866—1943) — английская детская писательница и художник.
 Поттер, Ван Ренсселер (1911—2001) — американский биохимик, основатель биоэтики.
 Поттер, Гарри (рядовой) (1921—1939) — рядовой Королевского Вустерширского полка армии Великобритании.
 Поттер, Генри (1881—1955) — американский гольфист.
 Поттер, Даррен (род. 1984) — ирландский футболист.
 Поттер, Джон (род. 1963) — олимпийский чемпион 1988 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Поттер, Дин (1972—2015) — американский соло-скалолаз, альпинист, бейс-джампер, бейслайнер и хайлайнер.
 Поттер, Кассандра Линн (род. 1981) — американская кёрлингистка, четвёртый и скип в команде США на Олимпийских играх 2006 года.
 Поттер, Крис (род. 1960) — канадский актёр, музыкант и торговый агент.
 Поттер, Кэрол (род. 1948) — американская актриса.
 Поттер, Моника (род. 1971) — американская киноактриса.
 Поттер, Паулюс (1625?—1654?) — голландский художник XVII века.
 Поттер, Питер Симонс (между 1597/1601—1652/1653) — голландский художник эпохи барокко.
 Поттер, Салли (род. 1949) — британский кинорежиссёр и сценарист.
 Поттер, Талли (род. 1942) — британский музыковед и музыкальный критик.
 Поттер, Уильям (1840—1895) — английский шахматист.
 Поттер, Филип (1921—2015) — религиозный деятель Доминики и международного экуменического движения, генеральный секретарь Всемирного совета церквей.
 Поттер, Хейно Иоганнович (1929—2007) — советский астроном.
  (1916—1979) — американский политик.
 Поттер, Джеральд Рональд (род. 1935) — американский писатель.

Персонаж
 Гарри Поттер — литературный герой серии романов английской писательницы Дж. К. Роулинг.

Топоним 
 Поттер — округ в штате Пенсильвания, США.
 Поттер — округ в штате Техас, США.
 Поттер — округ в штате Южная Дакота, США.

Другое 
 Поттер — электрический чайник-термос, то же, что и термопот.

См. также